Дејвис куп 2012 је 101 сезона овог најзначајнијег такмичења националних репрезентација у мушком тенису. Учествују 132 репрезентације.

Први мечеви се играју 10-12. фебруара. Титулу брани репрезентација Шпаније.

Светска група

Носиоци 

  Шпанија
  Аргентина
  Србија
  Француска

<ol start="5">
 Чешка
 САД
 Хрватска
 Русија

Жреб

Америчка зона

Група 1

Учесници 

Носиоци:
  Чиле
  Бразил

Остали учесници:
  Еквадор
  Уругвај
  Перу 
  Колумбија

Жреб

Група 2

Учесници 

Носиоци:
  Парагвај
  Венецуела
  Мексико
  Доминиканска Република

Остали учесници:
  Ел Салвадор
  Порторико
  Барбадос 
  Боливија

Жреб

Група 3

Учесници 

Носиоци:
  Аруба
  Бахами
  Костарика
  Гватемала
  Хаити

  Хондурас
  Јамајка
  Панама 
  Тринидад и Тобаго
  Америчка Девичанска Острва

Азијксоокеанска зона

Група 1

Учесници 

Носиоци:
  Индија
  Аустралија

Остали учесници:
  Кина
  Република Кина
  Јужна Кореја 
  Нови Зеланд
  Узбекистан

Жреб

Група 2

Учесници 

Носиоци:
  Филипини
  Тајланд
  Индонезија
  Пакистан

Остали учесници:
  Хонгконг
  Либан
 Пацифичка Океанија
  Шри Ланка

Жреб

Група 3 

  Бангладеш
  Иран
  Кувајт
  Киргистан

  Малезија
  Оман
  Сирија 
  Вијетнам

Група 4 

  Бахреин
  Ирак
  Јордан
  Мјанмар

  Катар
  Сингапур
  Туркменистан 
  Уједињени Арапски Емирати

Евроафричка зона

Група 1

Учесници 

Носиоци:
  Израел
  Јужна Африка
  Белгија
  Румунија

Остали учесници:

  Данска
  Финска
  Уједињено Краљевство
  Холандија

  Португал
  Словачка
  Словенија

Жреб

Група 2

Учесници 

Носиоци:
  Украјина
  Пољска
  Босна и Херцеговина
  Мађарска
  Белорусија
  Летонија
  Кипар
  Естонија

Остали учесници:
  Египат
  Ирска
  Луксембург
  Мадагаскар
  Молдавија
  Монако
  Мароко
  Турска

Жреб

Група 3 - Европа

Учесници 

  Албанија
  Андора
  Јерменија
  Азербејџан
  Бугарска
  Грузија
  Грчка

  Исланд
  Литванија
  Македонија
  Малта
  Црна Гора
  Норвешка
  Сан Марино

Група 4 - Африка

Учесници 

  Алжир
  Бенин
  Камерун
  Конго
  Обала Слоноваче
  Габон
  Гана

  Кенија
  Нигерија
  Руанда
  Тунис
  Замбија
  Зимбабве

Спољашње везе 
 Званични сајт

Тенис 2012.
Дејвис куп
Дејвис куп 2012.